Saint-Vincent-de-Pertignas egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2020 Pierre Gauthier

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák
 annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései